

Personajes 
Braud es un apellido francés que llevan personajes como:

 Alexandre Braud (1872-1939), sacerdote, dramaturge y superior de colegio canadiense nacido en Francia ;
 Augustin Braud (1994-), compositor francés de música contemporánea ;
 Claire Braud (1981- ), auteure francesa de cómics ;
 Ernest Braud (1846-1915), hombre politiqe francés ;
 Philippe Braud, profesor francés de ciencia política ;
 Philippe Braud, jugador francés de baloncesto ;
 François Braud (1986-), esquiador francés especialista de combinado nórdico.

Empresas 

 Braud es un constructor francés de máquinas agrícolas y vitivinícolas, filial de CNH Global.

Toponimia 

 Braud, antiguo comuna francesa de la región de Gironde, actualmente integrada en Braud-et-Saint-Louis
Apellidos franceses